В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (фінал)
  Штеффі Граф (Переможниця)
  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
  Гана Мандлікова (півфінал)
  Гелена Сукова (3-тє коло)
  Джо Дьюрі (3-тє коло)
  Андреа Темешварі (чвертьфінал)
  Террі Фелпс (3-тє коло)

 Джо Дьюрі (чвертьфінал)
 Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
 Ліса Бондер-Крайсс (2-ге коло)
 Гелен Келесі (3-тє коло)
 Сабрина Голеш (3-тє коло)
 Тіна Шоєр-Ларсен (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA German Open